Gancho (boxe) (hook, em inglês) — golpe do boxe
 Gancho (música) (hook, em inglês)
 Hook (filme) — filme norte-americano
 Robert Hooke — cientista inglês
 Peter Hook — músico inglês
 Lei de Hooke — lei da Física relacionada à elasticidade dos corpos
 Hook, Line and Sinker — filme estadunidense intitulado Anzol, Linha e Chumbada no Brasil
 Hook, Line & Sinker — filme de comédia de 1969
 Hook and Ladder — filme de faroeste intitulado Bombas e Mangueiras no Brasil
 Sidney Hook — filósofo e comentarista estadunidense
 Hook Me Up — álbum da banda australiana The Veronicas
 India Hook — região censo-designada dos Estados Unidos
 Marcus Hook — distrito do estado estadunidense da Pensilvânia
 Off the Hook — canção da banda paulistana Cansei de Ser Sexy
 Theodore Hook — escritor britânico

Desambiguação